Појам Битка код Беневента може да се односи на:
 Битка код Беневента (275. п. н. е)
 Битка код Беневента (1266), између војски Манфреда Сицилијанског и Карла Анжујског